Beauvallon (Drôme)
 Beauvallon (Rhône)